Jan Szczepaniak – historyk
 Jan Szczepaniak (1936–2006) – polityk